Távol a világ zajától, Thomas Hardy regénye
Távol a világ zajától, a regényből készült 1998-as tévéfilm
Távol a világ zajától, a regényből készült 2015-ös film